Ozark kan syfta på:

Ozarkplatån
Ozark, Alabama
Ozark, Arkansas
Ozark, Kentucky
Ozark, Missouri
Ozark County